Bardia bezeichnet:
 Bardia (Nepal), eine Region in Nepal
 Bardia-Nationalpark, einen Nationalpark in Nepal
 Bardia, eine Stadt in Libyen
 Sängerschaft Bardia Bonn, eine musische Studentenverbindung in Bonn